Станисла́в Ива́нович Янко́вский (? — ?) — украинский общественный деятель Украинской Дальневосточной Республики в городе Владивостоке.

Биография 
До революции жил в Дальневосточном крае, в городе Владивостоке. Работал налоговым инспектором. В 1913 году стал членом Украинской группы при Народном доме в Владивостоке.

В 1917 году Станислав стал казначеем культурно-просветительного кружка Владивостокских временных мастерских на Первой Речке.

В 1920—1921 годах работал казначеем Владивостокского отдела Украинского Дальневосточного театрально-артистической союза.

В 1923—1924 был артистом украинской труппы во Владивостоке.

Литература 
 Чорномаз В. А. Зелений Клин. — Владивосток: Издательство Дальневосточного федерального университета, 2011. — 288 с. — 360 экз. — ISBN 978-5-7444-2636-1.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в XIX веке
Умершие в XX веке
Персоналии:Владивосток
Актёры по алфавиту
Актёры СССР
Деятели культуры Украинской Дальневосточной Республики